Durazno – miasto w Urugwaju
 Durazno – departament Urugwaju